Крушинце може бити:

 Велико Крушинце, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија
 Мало Крушинце, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија